Нотар может означать:
 Наотара, или Нотар — герой иранской мифологии, см. Новзар
 см. Нотариус

См. также 
 NOTAR — схема вертолёта без хвостового винта.